Gierling ist der Name folgender Orte:

 Gierling (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gierling (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Gierling ist ebenso ein Synonym für den Vielfraß, eine Marderart.

Siehe auch:
 Giering